— аниме-сериал, созданный компанией A-1 Pictures и Aniplex. Первоначально показ сериала был запланирован на июль 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 был перенесен на октябрь 2020 года. Роман под названием Senyoku no Sigrdrifa Rusalka публикуется издательством Kadokawa Shoten под импринтом Kadokawa Sneaker Bunko.

Сюжет 
2020 год. На Земле появились странные инопланетные «Столпы», угрожающие всей жизни. Даже атомное оружие не смогло им противостоять, но всех спасло появления мальчика, представившегося Одином и даровавшегося избранным девушкам — которых он назвал валькириями — «героические крылья» в виде самолётов и возможность сражаться со столпами.

В 2025 году валькирия ранга S Клаудия после победы над столпом в Европе переводится в Японию. Она присоединяется к трем другим девушкам в сражении против столпов. Тем временем Рагнарок с каждым днем становится всё ближе.

Персонажи 
 — валькирия класса S. Изначально базировалась в Швейцарии, но в начале повествования переводится в Японию. Крайне переживает из-за своего прозвища «Мрачный жнец». В бою пилотирует Глостер «Гладиатор».
 Сэйю: Хибику Ямамура

 — «милая» валькирия. Отличительной особенностью её образа является то, что она часто не слышит собеседника или неправильно его понимает.
 Сэйю: Нэнэ Хиэда

 Сэйю: Мао Итимити

 Сэйю: Саяка Кикути

Медиа

Аниме 
29 февраля 2020 года издательская компания Kadokawa совместно с Aniplex анонсировала аниме-сериал. Производство прошло под руководством режиссёра Хиротаки Токуды по сценарию Таппэя Нагацуки. Сигэо Комори и Хадзимэ Хяккоку написали музыку к сериалу, а Такааки Судзуки занимался построением мира и исследованием для сериала. Изначально премьера планировалась на июль 2020 года, но была отложена на октябрь 2020 года из-за пандемии COVID-19. Акари Нанаво исполнила начальную тему Higher’s High, тогда как Spira Spica — завершающую Sayonara Namida.

Упоминаемая в названии аниме Сигрдрива — это одно из имён Брюнхильды в Старшей Эдде. Оно означает «ведущая к победе».

Ранобэ 
Спин-офф приквел ранобэ Warlords of Sigrdrifa: Rusalka за авторством Таппэя Нагацуки с иллюстрациями Такуи Фудзимы было издано Kadokawa с 1 мая 2020 года под импринтом Kadokawa Sneaker Bunko.

Критика 
Премьера первой сдвоенной серии аниме оставила довольно нейтральные впечатления среди критиков ANN. Они отметили стандартность преамбулы и соответствие персонажам архетипам. Но основной претензией стал «любительский» сюжет и исполнение. Отчасти из-за множества повторений: затянутые битвы, повторяющиеся через фразу упоминания об особенностях каждого из персонажей; отчасти из-за слабого раскрытия сюжета в пользу попытки быстро погрузить зрителя в мир произведения. В то же время наличие в боях одновременно и самолетов Второй мировой войны, и современных истребителей дает ощущение абсурда происходящего. Подобный набор самолётов указывает, что среди создателей явно был большой фанат авиации. Как заметил Терон Мартин: «Всё это не обязательно означает, что аниме плохое; оно просто недостаточно хорошее, чтобы выделяться [среди других]». Сюжет во многом схож с Kantai Collection или Azur Lane, а также со Strike Witches, один из сезонов которого — Road to Berlin — вышел одновременно с Warlords of Sigrdrifa.

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт аниме
В базах данных

A-1 Pictures